Giuseppe Ostromann – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Rodolfo Ostromann – calciatore austriaco